Ossi Karttunen (1948), athlète finlandais ;
 Klaus Karttunen (1951), ethnologue finlandais ;
 Anssi Karttunen (1960), violoncelliste finlandais.